Джонкерия () — гигантский растительноядный или всеядный титанозух из среднепермских отложений зоны Tapinocephalus Южной Африки.

Описание 
Череп низкий, длинный, морда расширена на конце. Глазницы небольшие. Пахиостоз практически не выражен. Затылок вертикальный (голова была расположена горизонтально, а не опущена мордой вниз). Мощные резцы (5 пар на верхней челюсти, 4 — на нижней) с выраженными «пятками», довольно крупные округлые в сечении клыки, с диастемой для нижнего клыка на верхней челюсти. Многочисленные ложковидные щёчные зубы (до 19 пар на верхней челюсти, до 15 на нижней). Щёчные зубы слегка смещены внутрь от края челюсти (может быть, были мягкие щёки?). Скелет очень массивный, передние конечности сильнее задних, хвост короткий. Внешне животное напоминало бегемота и достигало 3—5 метров в длину. По строению черепа джонкерия мало отличима от титанозуха, основные отличия состоят в строении скелета. Предполагается, что джонкерии были в основном растительноядными, но могли быть и всеядными (например, употреблять падаль) как свиньи или медведи. 8—10 видов, типовой вид — Jonkeria truculenta, описан Ван Хопеном в 1916 году.

Литература 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 148—149.
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы/под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 254—255.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.600 Therapsida: Tapinocephalia

Синапсиды пермского периода
Дейноцефалы